Rüstəmov ist der Familienname folgender Personen:

 Səid Rüstəmov (1907–1983), aserbaidschanischer Komponist, Dirigent und Musikpädagoge.
 Yusif Rüstəmov (1932–2010), aserbaidschanischer Soziologe